Максимо́вич (сербськ. Максимовић) — прізвище південно- і східнослов'янського походження. Утворене від імені Максим.

Відомі особи 
 Александар Максимович — сербський борець греко-римського стилю;
 Анатолій Максимович (1766—1844) — український релігійний діяч, єпископ Відомства православного сповідання Російської імперії, єпископ Полтавський та Переяславський на Гетьманщині (1812—1816).
 Максимович Андрій Миколайович (1865—1893) — український актор.
 Максимович Антін (1882—1941) — опікун Пласту в Бориславі, посол до польського сейму;
 Максимович-Амбодик Нестор (1744—1812) — український та російський вчений, доктор Страсбурзького університету, професор акушерства;
 Максимович Борис (1906—1994) — піаніст і педагог.
 Максимович Всеволод — український художник-авангардист початку ХХ сторіччя;
 Максимович Георгій Андрійович — російський історик українського походження;
 Максимович Георгій Григорович — український вчений, член-кореспондент НАНУ;
 Максимович Десанка — сербська поетка, професор літератури та член Сербської академії наук та мистецтв;
 Максимович Дмитро (1660—1732) — український державний діяч доби Івана Мазепи. Генеральний підскарбій, генеральний бунчужний, генеральний осавул (1708—1710) Війська Запорозького. Близький соратник гетьмана Ів. Мазепи;
 Максимович Євген Олександрович — український живописець, творчість якого прийшлась на австрійський період Буковини;
 Максимович Іван Максимович (Іван Тобольський) — православний святий, митрополит Тобольський і всєя Сибіру;
 Максимович Іван (1679—1745) — український живописець.
 Максимович Іван Андрійович (1810—1889) — археолог, юрист.
 Максимович Іван Павлович (1864—1931) — полковник УГА.
 Максимович Іван Петрович — український козацький писар, письменник, публіцист і лінгвіст;
 Максимович Іван Петрович (богослов) — професор гебрейської мови в Київській духовній академії, богослов та перекладач.
 Максимович Іван Петрович (медик) — український вчений-медик, лікар-інфекціоніст, військовий лікар, доктор медицини;
 Максимович Мар'ян (1804—1855) — український церковний діяч, священик-василіянин, педагог, протоігумен василіян (1850—1854).
 Максимович Михайло Олександрович — український вчений-енциклопедист, поет, перший ректор Київського університету;
 Максимович Микола Григорович — український радянський вчений у галузі електротехніки, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки УРСР;
 Максимович Микола Іванович — український вчений-гідролог, інженер шляхів сполучення, архітектор;
 Максимович Олександр Володимирович — український військовий, старший прапорщик 16-го окремого мотопіхотного батальйону «Полтава», що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в лютому-березні 2022 року.
 Максимович Петро Максимович — значковий товариш, прибічник Івана Мазепи, син Максима Васильківського.
 Максимович Теодор (1799—1881) — церковний діяч на Буковині, довголітній парох і декан Чернівецький.
 Максимович Тетяна Олександрівна (1901—1980) — українська художниця театру.

Джерела та література 
 Ю. А. Мицик. Максимовичі  // 
Українські прізвища